Boissey (Ain)
 Boissey (Calvados)
ook:
Boissey-le-Châtel, Eure
gemeenten met de naam Boisset